Laboratorium (pracownia) – miejsce wykonywania doświadczeń
 Laboratorium – polski zespół jazzowy
 Laboratorium – popularnonaukowy program telewizyjny
 Laboratorium – skała wspinaczkowa w miejscowości Czatachowa w woj. śląskim
 Laboratorium – Teatr Laboratorium
 Laboratorium – warsztat pracy mnicha w eremie – Kartuzji